Léo Delibes, compositor francês
Miguel Delibes, escritor espanhol
23937 Delibes, asteroide

Ver também

Desambiguações de sobrenomes